Action publique peut désigner :
 Action publique, une notion de droit pénal ;
 Action publique en droit pénal français ;
 Action publique, l'action des administrations publiques.